Список ссавців Антарктиди містить перелік видів ссавців, зареєстрованих на території Антарктиди. Важливою для морських ссавців в Антарктиці є щорічний морський лід. Сезонні зміни морського крижаного покриву може призвести до 50% в Південному океані покривається льодом в кінці зими, але до кінця літа він може покривати 10% від зимового максимуму. Ці великі сезонні коливання морського льоду мають серйозні наслідки для екології Південного океану. Багато морських ссавців, у тому числі більшість китоподібних, мігрують на північ через полярний фронт взимку.

Пояснення до списку 
Із 26 зазначених в таблиці видів, 3 перебувають під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 10 мають статус "даних недостатньо".

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують наступні теги:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
 

Антарктида
Фауна Антарктиди
Списки:Антарктида